ARJ (software), een datacompressieprogramma
 ARJ (bestandsformaat),  een bestandsformaat voor datacompressie